Arondismentul Montreuil (în ) este un arondisment din departamentul Pas-de-Calais, regiunea Nord-Pas-de-Calais, Franța.

Subdiviziuni

Cantoane 
 Cantonul Berck (Berk)
 Cantonul Campagne-lès-Hesdin
 Cantonul Étaples (Stapel) 
 Cantonul Fruges (Frusje)
 Cantonul Hesdin (Heusdin)
 Cantonul Hucqueliers (Hukkelaar)
 Cantonul Montreuil (Monsterole)
 Cantonul Le Parcq

Comune 

Montreuil